Marie z Avesnes ( Marie de Hainaut, 1280 – 22. ledna 1354) byla vévodkyně bourbonská, hraběnka z La Marche a Clermont-en-Beauvaisis.

Marie byla dcerou hraběte Jana II. a Filipy, dcery Jindřicha V. Lucemburského. Roku 1310 se provdala za svého vrstevníka Ludvíka Bourbonského, vnuka krále Ludvíka IX. a dala mu osm dětí. Svého muže přežila o čtrnáct let. Dcera Beatrix se stala druhou ženou českého krále Jana. Byla pohřbena v minoritském klášteře Champaigue,  zbytek jejího za Velké francouzské revoluce poničeného náhrobku je dnes v depozitáři místního muzea v Souvigny.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Avesnes
Bourbonské vévodkyně
Hraběnky z La Marche
Pohřbení v klášteře Champaigue
Narození v roce 1280
Úmrtí 22. ledna
Úmrtí v roce 1354
Ženy